Zkratka RTL může znamenat:
 RTL Television, německá soukromá televizní stanice (RTL = Radio Télévision Luxembourg)
 Resistor–transistor logic, třída digitálních obvodů, vytvořena pomocí rezistorů jako vstupní sítě a bipolární tranzistory
 Register-transfer level - úroveň abstrakce při návrhu synchronních číslicových obvodů (např. RTL schéma)
 RTL – zkratka používaná v souvislosti s písmy psanými směrem zprava doleva (; např. arabské písmo, hebrejské písmo)